Bruce Robertson může být:

Lidé
 Bruce Robertdon (veslař) (* 1962) – kanadský veslař
 Bruce Robertson (plavec) (* 1953) – kandský plavec
 Bruce Roberson (ragbista) (* 1952) – novozélandský ragbista

Literární postavy
 Bruce Robertson – hrdina knihy Sviňák britského spisovatele Irvinea Welshe